Энегольм, Александр Ильич (?—1868) — российский государственный деятель, редактор, действительный тайный советник (1866), сын И. И. Энегольма.
 Энегольм, Егор Ильич (1788—после 1835) — русский военный деятель, генерал-майор генерального штаба.
 Энегольм, Илья Иванович (1760/1764—1838) — военный врач, доктор медицины, инспектор студентов Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, главный доктор армии, действительный статский советник.